Braia ima više značenja:
 Braia, Asti
 Braia, Massa-Carrara
 Braia, Parma
 Braia, Torino